Джильберто Нолетті — італійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Франческо Нолетті — італйський художник доби бароко, майстер натюрмортів.